Михаил Иванович Иноземцев (12 августа 1929 — 2001) — передовик советской строительной отрасли, бригадир комплексной бригады строительного управления № 1 треста «Липецкстрой», город Липецк, Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родился в 1929 году в селе Большой Хомутец Липецкой области, в русской семье.

Окончив школу фабрично-заводского ученичества, устроился работать рядовым строителем в тресте «Липецкстрой». Вскоре возглавил бригаду. Его бригада занималась возведением домен, прокатных станов, листопрокатный и кислородно-конверторных цехов. Ему доверяли сложные строительные объекты.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 августа 1966 года за достижение высоких показателей в строительстве Михаилу Ивановичу Иноземцеву было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

Продолжал трудиться в тресте, в 1970-х годов его бригаде доверили строительство мощной газокомпрессорной станции на трассе Уренгой-Новопсков.

Неоднократно избирался депутатом Липецкого городского совета депутатов.

Умер в 2001 году. Похоронен в родном селе.

Память 
 В селе Большой Хомутец Липецкой области, Герою установлен бюст.

Награды 
За трудовые успехи был удостоен:
 золотая звезда «Серп и Молот» (11.08.1966) 
 орден Ленина (11.08.1966)  
 Орден Октябрьской Революции (05.04.1971)
 две медали За трудовую доблесть (28.05.1960, 26.04.1963)
 другие медали.
 Заслуженный строитель РСФСР (23.02.1965)

Примечания

Ссылки 
 

Строители
Депутаты Липецкого городского совета